Ouse (rijeka u Sussexu, Engleska)
Ouse (rijeka u Yorkshireu, Engleska)
Velika Ouse, rijeka u Northamptonshireu i Istočnoj Angliji, Engleska
Mala Ouse, pritoka Velike Ouse